La DFB-Pokal 2004-2005 è stata la 62ª edizione della Coppa di Germania. 64 team si sono sfidati dal 20 agosto 2004 al 28 maggio 2005 nella finale vinta dal Bayern München.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.08.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.08.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.08.2004

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.07.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.07.2004

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.10.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.10.2004

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.03.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.03.2005

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.04.2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.04.2005

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.05.2005

Note

Voci correlate 
 1. Bundesliga 2004–05

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della Coppa di Germania